Flagship (englisch: Flaggschiff) steht für:

 Flagship Studios, Spielesoftwareunternehmen
 FlagShip, Datenbanksprache
 Flagship Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Flagship-Store, ein Vorzeigeladen